Le qualificazioni del singolare del Dalian Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Hiroko Kuwata (ultimo turno, lucky loser)
  Guo Hanyu (primo turno)
  Erika Sema (ultimo turno, lucky loser)
  Kang Jiaqi (ultimo turno)
 
  Nicha Lertpitaksinchai (primo turno) 
  You Xiaodi (qualificata) 
  Alison Bai (primo turno) 
  Zhang Yuxuan (qualificata)

Qualificate 

  Zhang Yuxuan
  Wang Meiling

  Beatrice Gumulya
  You Xiaodi

Lucky loser 

  Hiroko Kuwata

  Erika Sema

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Dalian Open 2017
WTA Challenger Tour 2017